UFC 248: Adesanya vs. Romero — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 7 марта 2020 года на спортивной арене «T-Mobile Arena» в городе Парадайс (пригородная территория Лас-Вегаса), штат Невада, США.

В главном бою вечера Исраэль Адесанья победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. В со-главном бою вечера Чжан Вэйли победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей и защитила титул чемпионки UFC в женском минимальном весе.

Подготовка турнира 
В качестве главного боя турнира стал титульный бой за звание чемпиона UFC в среднем весе между действующим чемпионом новозеландцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесанья и претендентом на чемпионский пояс кубинцем Йоэлем Ромеро (#3 в рейтинге). Для Адесаньи это будет первая защита чемпионского титула после того, как он завоевал его в бою против Роберта Уиттакера в октябре 2019 года на UFC 243.

В качестве соглавного боя турнира стал титульный бой за звание чемпиона UFC в женском минимальном весе между действующим чемпионом китаянкой Чжан Вэйли и претендентом на чемпионский пояс бывшим чемпионом полькой Йоанной Енджейчик (#4 в рейтинге). Енджейчик бывший чемпион в женском минимальном весе, которая завоевала этот титул в марте 2015 года на UFC 185 в бою против Карлы Эспарзы, успешно защитила титул 5 раз и утратила титул при шестой защите в ноябре 2017 года в бою против Роуз Намаюнас. После этого выходила на титульный бой в женском минимальном весе в качестве претендента и снова проиграла бой Роуз Намаюнас в апреле 2018 года на UFC 223. Это вторая попытка Енджейчик вернуть себе звание чемпиона в женском минимальном весе. Для Чжан это первая защита чемпионского титула после того, как она завоевала его в бою против Джессики Андраде в августе 2019 года на UFC Fight Night 157: Андраде vs. Чжан.

Изменения карда 
Ожидалось, что на этом турнире состоится бой между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером и Джаредом Каннонье. Однако 15 января 2020 года было объявлено, что Уиттакер вышел из боя. Впоследствии матчмейкеры UFC объявили, что Каннонье будет в «готовности» на случай, если один из главных участников турнира выйдет из этого конкурса. Каннонье будет тренироваться, посещать боевые недели, осуществлять весосгонку и получать компенсацию. В свою очередь, Каннонье сообщил в середине февраля, что он получил травму грудной мышцы во время тренировки и будет отстранен на несколько месяцев.

Бой в легком весе между Шоном О’Мэлли и Хосе Альберто Киньонесом первоначально планировалось провести на UFC 229. Однако, он был отменен после того, как О’Мэлли провалил тест на наркотики Антидопингового агентства США (USADA). Ожидалось, что бой состоится на UFC 247, но в итоге он был перенесен на это событие по неизвестным причинам.

Хотя это официально не было объявлено UFC, ожидалось, что на турнире состоится бой в полулёгком весе между Келвином Каттаром и Джереми Стивенсом. Тем не менее, Стивенс был снят с карда в середине января из-за травмы. Ожидается, что бой между ними останется без изменений и будет перенесён на UFC 249, назначенный к проведению 18 апреля 2020 года.

На турнире должен был состояться бой в полулегком весе между Дугласом Силва ди Андради и Мовсаром Евлоевым. Однако, Андради вышел из боя из-за травмы и был заменен новичком промоушена Джамаллом Эммерсом. В свою очередь, позднее уже Евлоев был отстранен от боя из-за травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии и его заменил Гига Чикадзе.

На турнире был запланирован бой в среднем весе между Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном. Однако 20 февраля 2020 года было объявлено, что бой переносится на UFC Fight Night 172: Оверим vs. Харрис.

Во время взвешивания Эмили Уитмайр весила 117,5 фунтов, что на 1,5 фунта больше предела в минимальном весе для боя без титула, равного 116 фунтов. Она была оштрафована на 20 % своего гонорара, и её бой с Полианой Вианой должен был пройти в промежуточном весе. Впоследствии Уитмайр почувствовала себя плохо и была госпитализирована в день турнира, а бой был отменен.

Участники турнира

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Эмили Уитмайр не смогла уложиться в лимит минимальной весовой категории и заплатит штраф в 20 % от гонорара в пользу своей соперницы.

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Чжан Вэйли vs. Йоанна Енджейчик
 Выступление вечера: Бенеил Дариюш и Шон О`Мэлли

Гонорары бойцов 
Ниже приводится информация о выплатах бойцам. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 2 543 000 долларов.

Последствия турнира 
10 марта 2020 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Дэниел Кормье (#6) покинул Топ-15 полутяжёлого веса.

См. также 
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC